Гео́ргий Влади́мирович Степа́нов (9 апреля 1919, Бийск — 28 октября 1986, Москва) — советский -романист, автор трудов по испанскому языку Испании и Латинской Америки, испанской литературе, переводов с испанского. Член-корреспондент АН СССР с 26 ноября 1974 года по Отделению литературы и языка, академик с 29 декабря 1981 года.

Биография 
Среднюю школу окончил в Ленинграде; в 1937 году поступил на романо-германское отделение филологического факультета ЛИФЛИ, однако уже в июне 1938 года был направлен на двухмесячные курсы испанского языка для подготовки военных переводчиков; с октября 1938 по апрель 1939 года принимал участие в гражданской войне в Испании (Южный фронт, Андалусия). После поражения республиканцев был эвакуирован в Оран (Алжир), где попал в тюрьму. Осенью 1939 года вернулся в Ленинградский университет; в 1941 году добровольцем ушёл на фронт, был ранен под Ленинградом, попал в немецкий госпиталь и несколько месяцев провёл в плену. Бежал из концентрационного лагеря на территории Эстонии; воевал в партизанском отряде.

После окончания войны учился на романском отделении филологического факультета ЛГУ (первоначально эвакуированного в Ташкент). Под руководством академика В. Ф. Шишмарёва и профессора Б. А. Кржевского изучал Сервантеса, Тирсо де Молину, Лопе де Вега, Кальдерона. В 1947 году поступил в аспирантуру ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию «Роль Сервантеса в становлении испанского литературного языка» (1951). Более двух десятилетий преподавал романскую филологию в ЛГУ, читал курсы истории испанского языка, теории перевода, стилистики, спецкурс «Трудные вопросы испанской филологии», занимался анализом и комментированием языка классиков «золотого века» испанской литературы, вёл разговорную практику. Доктор филологических наук (1967, диссертация «Испанский язык Америки в системе единого испанского языка»), профессор (1968).

С 1971 года — в Институте языкознания АН СССР в Москве: заведующий сектором романских языков, председатель научного совета по специальности «индоевропейские языки», директор Института (с 1977 года); в 1972-1981 годах также преподавал в МГПИИЯ им. М. Тореза. Главный редактор журналов «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» (1977—1982) и «Вопросы языкознания» (1982—1986). Член Бюро научного совета АН СССР по истории мировой культуры (1977—1986) и научно-редакционного совета издательства «Советская Энциклопедия» (1982—1986). Заместитель (1976—1986), и. о. академика-секретаря (1986) Отделения литературы и языка АН СССР; с 1983 года — председатель Комиссии по истории филологических наук. Председатель Национального комитета славистов СССР (1981—1986), член Международного комитета славистов.

Входил в состав редколлегии книжной серии «Литературные памятники» (1975—1986); с 1979 года — заместитель председателя. Вице-президент общества дружбы «СССР — Испания» (1978—1986). В 1978 году был избран иностранным членом Испанской Королевской академии и Лиссабонской академии наук. Иностранный член Саксонской академии наук в Лейпциге (ГДР, 1982).

Дочь — лингвист Л. Г. Степанова (1941—2009); зять — филолог Г. А. Левинтон.

Научная деятельность 

Труды Степанова посвящены истории и современному состоянию испанского языка (формирование литературного языка, грамматика, стилистика), проблемам его латиноамериканских вариантов. Ввёл в употребление понятие «национальный вариант языка» как альтернативу жёсткому противопоставлению языка и диалекта, на латиноамериканском материале разрабатывал принципы исследования национальных субъязыков, теорию языковой вариативности. Соавтор учебников, в том числе двухтомной «Теоретической грамматики испанского языка».

Как учёный сформировался в лоне петербургской филологической школы. Его учитель Б. А. Кржевский, прошедший ещё в дореволюционный период длительную стажировку в Испании, знаток испанской классической литературы, способствовал о расширению диапазона лингвистических знаний Степанова, который изучал в аспирантуре не только португальский, каталанский, галисийский и другие языки и диалекты Пиренейского полуострова, но также арабский язык и арабскую культуру, наложившую отпечаток на культуру иберо-романского мира.

Для петербургской школы романистов был характерен синтетический подход к языковой культуре народа. Анализ национального языка, его истории, взаимодействия с другими языками и формирования литературного стандарта не отделялся от изучения памятников фольклора и художественной литературы. Любовь к литературе стимулировала занятия Степанова переводческой деятельностью. Он работал с произведениями крупнейших испанских писателей и поэтов: М. де Сервантеса, Лопе Ф. де Веге Карпьо, П. Бароха, В. Бласко Ибаньеса, Р. М. дель Валье-Инклане, Ф. Гарсии Лорке, Х. Валера, М. Х. де Ларра, Х. М. Переда, П. Кальдероне де ла Барке, А. М. Матуте, М. де Унамуно и др. Степановым написаны историко-литературные очерки об этих авторах, предисловия к их сочинениям, литературные переводы на русский язык.

Другой важной сферой в научном творчестве Степанова стали работы по методологии анализа и толкования художественного текста, о границах лингвистического и литературоведческого анализа. К расширению сферы исследований учёного привёл интерес к закономерностям формирования и стабилизации литературных языков. В 1963 году Степанов опубликовал первую в советской романистике книгу, посвящённую особенностям испанской речи в странах Латинской Америки. В ней обосновывается понятие варианта языка и определяются границы возможного варьирования в пределах одной языковой системы. В книге описаны особенности территориальных вариантов и литературного стандарта латиноамериканской речи на всех уровнях структуры и во всех сферах употребления, причём особое внимание уделено заимствованиям из индейских языков (индианизмам). Автор показывает, что в ходе исторического развития территориальная вариативность латиноамериканской речи проявляет тенденцию к стиранию, а социальная стратификация, напротив, несколько усиливается, хотя и в ней наблюдаются признаки нивелировки. В 1979 году вышла новая книга Степанова — «К проблеме языкового варьирования», в которой по данным языков Новой и Старой Романии обосновывается концепция литературного языка как «суперсистемы, объединяющей частные варианты территориального и социального характера». Книга Степанова положила начало исследованиям вариантов национальных языков и выявлению их основных типов.

Большое место в работах Степанова уделяется исследованию проблем теории, методики анализа и структуры художественного текста. Автор исходит из того, что «словесный материал как всеобщее достояние ещё до акта индивидуального творчества обладает собственной материальной оболочкой и собственным содержанием (значением). Следовательно, язык есть не обычный материал („материя“), а материал уже оформленный». Поэтому цель и метод словесного творчеств состоят в извлечении индивидуальных художественных смыслов из общеязыковых значений, в придании слову особой роли и нового осмысления в образной системе произведения. Тем самым литературоведческое описание авторского дискурса не может миновать элементов лингвистического анализа.

Степанов использовал и другой аспект лингвистической прагматики, введя в исследование литературного дискурса принцип диалогичности. С позиций речевой коммуникации, образ автора художественного произведения может быть представлен как «говорящий», имеющий определённые коммуникативные установки (иллокутивные силы), воздействующие на «слушающего» — литературного адресата. В ряде статей последних лет Степанов раскрывал постоянную изменчивость образа литературного адресата и ставил задачу определения параметров для построения адекватной модели «нададресата».

Основные работы 

Книги
 Грамматика испанского языка. (Учеб. для филол. фак. ун-тов и ин-тов иностр.яз.). М., 1956; 2-е изд. М., 1963 (в соавт. с О. К. Васильевой-Шведе);
 Испанский язык в странах Латинской Америки. М., 1963;
 Теоретическая грамматика испанского языка
 Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. М., 1972; 2-е изд. 1980, 3-е изд. 1990 (в соавт. с О. К. Васильевой-Шведе)
 Теоретическая грамматика испанского языка. Синтаксис предложения. М., 1981; 2-е изд. СПб., 1998 (в соавт. с О. К. Васильевой-Шведе);
 Грамматика и семантика романских языков (к проблеме универсалий). М., 1978 (совм. с Е. М. Вольф, Л. И. Лухт, А. В. Супрун);
 К проблеме языкового варьирования: испанский язык Испании и Америки. М., 1979 (2-е изд. 2004);
 Язык. Литература. Поэтика. М., 1988.

Статьи
 Роль Сервантеса в становлении испанского национального литературного языка // Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. Вып. 2. Л., 1952;
 О стиле художественной литературы // Вопросы языкознания. 1952. № 5;
 О художественном и научном стилях речи // Вопросы языкознания. 1954, № 4;
 К вопросу о формировании испанского национального языка // Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та. 1954, т. 93;
 Проблема изучения испанского языка Латинской Америки // Вопросы языкознания. 1957, № 4;
 О национальном языке в странах Латинской Америки // Вопросы формирования и развития национальных языков. М., 1960;
 Об испано-американском словообразовании // Вопросы языкознания. 1960, № 1;
 О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале) // Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков. М., 1966;
 О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста // Современные аспекты изучения. Теория литературных стилей. М., 1982;
 Языки Пиренейского полуострова в социолингвистическом аспекте. // Iberica. Культура народов Пиренейского полуострова. Л., 1983;
 К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат) // Контекст 1983. М., 1984;
 Об адресате художественного текста // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.

Примечания

Литература 
 
 Степанов Георгий Владимирович // Коломийцева С. А. Советские латиноамериканисты: справочник. М., 1971;
 Ярцева В. Н., Лухт Л. И., Вольф Е. М. Георгий Владимирович Степанов. (К 60-летию со дня рождения) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1979, № 3;
 Г. В. Степанов: краткий очерк деятельности // Вестник АН СССР. 1982, № 4;
 Георгий Владимирович Степанов. — М.: Наука, 1984 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. литературы и языка; вып. 16);
 Георгий Владимирович Степанов [некролог] // Вестник АН СССР. 1987. № 1;
 Res Philologiсa. Филологические исследования. Памяти акад. Г. В. Степанова / отв. ред. Д. С. Лихачёв. М. — Л., 1990.
 Бережной А. Ф. Степанов Георгий Владимирович  // Они сражались за Родину: универсанты в годы войны и в послевоенные годы. Вып. 2. СПб., 1995. С. 117—119;
 Res Philologica-II. Сборник статей к 80-летию со дня рождения Г. В. Степанова. СПб., 2001;
  
 Петербургская иберо-романистика. СПб., 2008.

Ссылки 
 
 Биография на сайте ИЛИ РАН
 
 Статья в БЭКМ
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Библиография (1983—1988)
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Домашнев А. И. Концепция национального варианта языка в трудах академика Г. В. Степанова
 Кондаков И. В. К поэтике адресата (в контексте идей академика Г. В. Степанова)
 Шахнарович А. М. Концепция анализа текста Г. В. Степанова: психолингвистическая интерпретация

Лингвисты СССР
Социолингвисты
Романисты
Испанисты
Действительные члены АН СССР
Участники гражданской войны в Испании
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Московского лингвистического университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Директора Института языкознания РАН
Члены Королевской академии испанского языка
Иностранные члены Саксонской академии наук
Члены КПСС
Похороненные на Комаровском кладбище